Omgång 1 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Caf) var den första av tre omgångar av Cafs (Afrika) kvalspel till VM 2022 i Qatar.

Sammanfattning

Matcher

Eitopien mot Lesotho

Ackumulerat slutresultat 1–1.  avancerade till andra omgången enligt bortamålsregeln.

Somalia mot Zimbabwe

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Eritrea mot Namibia

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Burundi mot Tanzania

Ackumulerat slutresultat 2–2.  avancerade till andra omgången efter straffsparksläggning.

Dijibouti mot Swaziland

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Botswana mot Malawi

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Gambia mot Angola

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Liberia mot Sierra Leone

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Mauritius mot Moçambique

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

São Tomé och Príncipe mot Guinea-Bissau

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Sydsudan mot Ekvatorialguinea

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Komorerna mot Togo

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Tchad mot Sudan

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Seychellerna mot Rwanda

 avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 10–0.

Anmärkningslista

Källor
Fifa.com

Referenser

1